У́лица Бурлако́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Липецке:
 Улица Бурлакова — улица в Дачном.
 Улица Бурлакова — исчезнувшая улица в Советском районе.